

Кисле — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Кисле — присілок, Куртамиський округ, Курганська область

Кисле — село, Зміївський район, Харківська область